Lemesle ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Lemesle (* 1945), französischer Liedtexter
 Lucien Lemesle, französischer Autorennfahrer